

Patronyme 

 Lina Kostenko, poétesse ukrainienne ;
 Andrzej Kostenko, réalisateur polonais ;
 Ihor Kostenko, activiste ukrainien tué durant Euromaïdan ;
 Elena Kostenko (1926-2019), artiste peintre russe ;
 Roman Kostenko, homme politique et militaire ukrainien.